Анто́нова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 
 Антонова, Алёна Андреевна (род. 1987) — российская футболистка.
 
 
 Антонова, Бронислава Петровна — доярка колхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 Антонова, Валерия Валерьевна (род. 1975) — российская метательница копья.
 Антонова, Галина Николаевна (1933—1997) — советский и российский литературовед.
 Антонова, Диана Ивановна (род. 1993) — российская ватерполистка.
 
 
 Антонова, Елизавета Ивановна (1904—1994) — советская оперная певица.
 Антонова, Инна Анатольевна (1928—2000) — советский и украинский археолог, музейщик.
 
 Антонова, Кока Александровна (1910—2007) — советская учёная, историк-индолог.
 Антонова, Лидия Николаевна (род. 1950) — член Совета Федерации, академик РАО.
 
 Антонова, Наталия Сергеевна (род. 1974) — российская актриса.
 
 
 Антонова, Светлана Сергеевна (род. 1979) — российская актриса.
 Антонова, Татьяна Викторовна (род. 1956) — советская пловчиха в ластах.

Составные фамилии 
 Антонова-Ковальская, Людмила Константиновна (1874—1944) — российская и советская художница. Населённые пункты в России 
 Антонова — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Антонова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Антонова — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.

 См. также 
 
 
 
 
 
 

 Примечания